Eleva (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten in de staat Wisconsin
Eleva (geslacht), een geslacht van krekels